Аэропорт «Палана» — региональный аэропорт, расположен в 4 км к западу от посёлка Палана в Камчатском крае. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Петропавловском-Камчатским.

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-26, Ан-28, Л-410, Як-40  и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 16 тонн. Классификационное число ВПП (PCN) 3/F/D/Y/T.

Показатели деятельности

Маршрутная сеть

Аварии и катастрофы 
Катастрофа Ан-28 под Паланой (2012) — авиакатастрофа, произошедшая 12 сентября 2012 года. При заходе на посадку пассажирский самолёт Ан-28 столкнулся с горой и разрушился. Погибли 10 человек, 4 пострадали.

Катастрофа Ан-26 в Палане (2021) —  аналогичная вышеуказанной авиакатастрофа. При заходе на посадку пассажирский самолёт Ан-26 столкнулся со скалой. 28 человек погибли, выживших нет.

Примечания 

Аэропорты Камчатского края